Het woord ius kan naar verschillende zaken verwijzen:
 ius (genitief: iur-is; ook weleens gespeld als jus, jur-is) is het Latijnse woord voor recht. Voor de verschillende rechten, zie onder meer ius talionis, intercessio, ius honorum, ius sacrum of in het algemeen onder Romeins recht.

N.B. de spelling jus niets te maken met het homoniem jus, dat saus of sap betekent
 Ius is de Latijnse spellingvariant voor het Griekse eiland Ios
 IUS, initiaalwoord voor International Union of Students